Lyngby Mølle kan henvise til flere steder:

 Lyngby Søndre Mølle – en af de to vandmøller ved vadestedet i Kongens Lyngby
 Lyngby Nordre Mølle – en af de to vandmøller ved vadestedet i Kongens Lyngby
 Lyngby Mølle (vindmølle) - en nu nedrevet vindmølle og traktørsted i Nørre Lyngby mellem Løkken og Lønstrup i Vendsyssel
 Lyngby Mølle Feriecenter – et feriested i Nørre Lyngby mellem Løkken og Lønstrup i Vendsyssel